Girard es el nombre de dos estaciones del Metro de Filadelfia:

 Girard (línea de la Calle Broad)
 Girard (línea Market–Frankford)

en:Girard#Places